Майкл Ха́тчинсон (; 2 марта 1990, Барри, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь. Игрок клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Игровая карьера 
На молодёжном уровне Хатчинсон выступал в ОХЛ за «Барри Кольтс» и «Лондон Найтс» до 2010 года. В 2008 году Майкл Хатчинсон был выбран на драфте командой «Бостон Брюинз». 30 марта 2010 года он подписал с клубом трёхлетний контракт новичка и продолжил выступления в фарм-клубе бостонцев — «Провиденс Брюинз», периодически играя и за клуб из ECHL «Рединг Ройалз». В заявку на игру основной команды Хатчинсон попал 4 и 6 марта 2012 года, но провел обе игры на скамейке запасных, после чего опять был отправлен в АХЛ.

Статистика

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сент-Джонс Айскэпс»
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»